Saint-Fiacre steht für:
 Kapelle Saint-Fiacre in Le Faouët im Département Morbihan

Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Fiacre (Côtes-d’Armor), Département Côtes-d’Armor
 Saint-Fiacre (Seine-et-Marne), Département Seine-et-Marne
 Saint-Fiacre-sur-Maine, Département Loire-Atlantique

Siehe auch:
 Maigret und die Affäre Saint-Fiacre, Roman des belgischen Schriftstellers Georges Simenon